Chira este un prenume și nume de familie românesc care se poate referi la:

 Prenume
 Chira Apostol, canotoare română
 Chira Chiralina, o nuvelă scrisă de Panait Istrati în limba franceză și tradusă în românește

 Nume de familie
 Iustinian Chira, episcop român
 Vasile Chira, filosof, teolog, poet și nuvelist român

Vezi și 
 Râul Chirui (dezambiguizare)

Prenume românești
Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania